Europamästerskapet i basket för herrar 1937 spelades i Riga, Lettland och var den andra EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 2 och 7 maj 1937 och totalt deltog åtta lag i turneringen där Litauen blev Europamästare före Italien och Frankrike, det var Litauens första EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De åtta lagen som var med i EM spelade i två grupper om fyra lag i varje där alla lagen mötte alla en gång i sin grupp, därefter gick sen de två bästa lagen i varje grupp vidare till semifinalerna, medan de två sista lagen i varje grupp spelade om placeringarna fem till åtta.

Grupp A

Egypten vann sin andra match mot Italien med 31–28, men FIBA bestämde i efterhand att matchen skulle spelas om. Trots egyptiska protester mot ett omspel stod FIBA fast vid sitt beslut, vilket gjorde att Egypten drog sig ur turneringen. Därför tillskrevs Egyptens blivande motståndare efter det som segrare i matcherna med 2-0

Grupp B

Inbördes möten avgör placering när tre lag hamnar på samma poäng. Lettland besegrade Frankrike med 26–20 (+6 poäng), Frankrike besegrade Polen med 29–24 (+5 poäng) och Polen besegrade Lettland med 32–25 (+7 poäng), vilket gjorde att Polen fick +2, Frankrike −1 och Lettland −1 i inbördes möten.  Eftersom Frankrike och Lettland båda hade −1 avgjordes det vilket lag som gjort flest poäng, där hade Frankrike 29 mot Lettlands 26.

Placeringsmatcher

5:e – 8:e plats

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Slutspel

Semifinal

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1937 på fiba archive 
 Basket-EM 1937 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Lettland
1937 i Lettland
Sportåret 1937
Sportevenemang i Riga
1937
Riga under 1900-talet